Rua do Carmo (Lisboa) — na cidade de Lisboa, Portugal
 Rua do Carmo (Porto) — cidade do Porto, Portugal
 Rua do Carmo (Rio de Janeiro) —  na cidade do Rio de Janeiro, Brasil
 Rua do Carmo (canção) — canção de À Flor da Pele (álbum), da banda portuguesa UHF

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos